Trouble in Paradise (1932), een romantische en komische film
 Trouble in Paradise (Nederlandse film), een Nederlandse dramafilm van Robbe De Hert
 Trouble in Paradise (1989), een Amerikaanse dramafilm van Di Drew
 Trouble in Paradise (album), een studioalbum van Randy Newman
 Trouble in Paradise (documentaire), een door Veronica uitgezonden serie documentaires